Zimna Woda (gromada) (powiat lubiński)
 Zimnowoda (gromada) (powiat gostyński)